Ghoula est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Hassen Ghoula (né en 1968), joueur algérien de football
Hatem Ghoula (né en 1973), athlète tunisien 

Homonymie de patronyme